Дементій — білоруське прізвище. Деякі носії:
 Василь Дементій — заступник голови Державного митного комітету Білорусі, входив у Чорний список Євросоюзу
 Микола Дементій — білоруський радянський політичний діяч.

Білоруські прізвища